«Диана» — российский женский футбольный клуб из Москвы. Основан в 1998 году. Лучшее достижение в чемпионате России — 7-е место (в 2000 году). Расформирован в 2000 году.

История 
Клуб был создан в 1997 году. В 1998 году заявился в первую лигу и, заняв второе место, получил повышение в высшую лигу. В сезоне 1999 года занял в высшей лиге последнее место, но сохранил «прописку». В 2000 году сохранил место в высшем дивизионе, заняв 7-е место, но по финансовым причинам прекратил существование. Место в высшей лиге передали «Спартаку» Москва.

Самая крупная победа одержана над клубом «Дон-Текс» (Шахты) со счетом 4:1 (7 мая 2000).

Самые крупные поражения: 0:8 от клуба «Энергия» Воронеж (5 июня и 20 сентября 2000), от клуба «Рязань-ТНК» Рязань (25 августа 2000).

По итогам сезона 1999 года в список «33 лучших футболистка России» включены игроки клуба:
 Татьяна Чеверда — правая защитница, № 1;
 Анастасия Пустовойтова — левая защитница, № 3;
 Елена Давыдова — центральная защитница, № 3.
По итогам сезона 2000 года в список «33 лучших футболистка России» включена: Е. Батищева — правая защитница, № 3.

В 1999 году Татьяна Чеверда и Алла Волкова были заявлены в сборную России для участия в финальной части Чемпионата мира в США.

В конце ноября 2000 года в болгарском городе Албена, состоялись игры второго этапа в 5-й отборочной группе первенства Европы среди команд девушек (возраст до 18 лет). Главным тренером сборной России (до 18 лет) Валентином Гришиным на игры были вызваны игроки «Дианы»: Е. Батищева, Лина Рабах, Мария Дьячкова, Екатерина Макаренкова и Ирина Миронова.

Результаты выступлений

Примечания 

Женские футбольные клубы Москвы
Женские футбольные клубы России